Schweickart ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Adam Schweickart (1722–1787), deutscher Zeichner und Kupferstecher
 Karl Christian Schweickart (1769–1839), hessischer Gutsbesitzer und Politiker
 Nikolaus Schweickart (* 1943), deutscher Manager
 Rusty Schweickart (* 1935), US-amerikanischer Astronaut

Siehe auch:
 Schweickardt
 Schweickert
 Schweickhardt
 Schweickhard
 Schweikhardt
 Schweigert